Дрималик — прізвище.

Відомі носії 
 Дрималик Богдан Йосипович (1898—1956) — український піаніст-ансамбліст, фольклорист, композитор-аматор.
 Дрималик Сильвестр (1855—1923) — галицький лікар і громадський діяч на Жовківщині.